Lancashire League 1898–99 var den tiende sæson af den engelske fodboldliga Lancashire League. Ligaen havde deltagelse af 14 hold, der spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle. Turneringen blev vundet af Chorley FC, som dermed vandt ligaen for anden gang – første gang var i sæsonen 1896-97.

Kilder / eksterne henvisninger 
 RSSSF – England – Lancashire League

Noter 

Sæsoner i Lancashire League
Fodbold i 1898
Fodbold i 1899